Отто III Віттельсбах (, , , 11 лютого 1261 — 9 вересня 1312) — герцог Нижньої Баварії, король
 90712 Віттельсбах — астероїд.